Облога Сиракуз

 Облога Сиракуз (415—413 р. до н. е.) — епізод пелопоннеської війни, в ході якого афінський флот спробував захопити Сиракузи в 415—413 роках до н. е.
 Облога Сиракуз (343 р. до н. е.) — облога Сиракуз під час війни між Діонісієм Молодшим та Гікетом (Сицилійські війни).
 Облога Сиракуз (310—309 рр. до н. е.) — спроба карфагенян оволодіти найбільшим містом Сицилії під час війни з сиракузьким тираном Агафоклом.
 Облога Сиракуз (278 р. до н. е.) —   спроба карфагенян оволодіти найбільшим містом Сицилії під час їх війни з грецькими містами острова у 280 – 275 рр. до н.е. 
 Облога Сиракуз (214—212 до н. е.) — кількарічна військова операція римської республіки проти грецької міста-колонії Сиракузи під час Другої Пунічної війни, яка була союзником Карфагена. Тривала поміж 214—212 рр. до н. е.

 Облога Сиракуз (827—828) — облога Сиракуз арабами під час арабо-візантійських воєн
 Облога Сиракуз (868) — облога Сиракуз арабами під час арабо-візантійських воєн
 Облога Сиракуз (877—878) — облога Сиракуз арабами під час арабо-візантійських воєн

Сиракузи